Дже́ннифер Джу́дит Джонс (; ) — канадская кёрлингистка, олимпийский чемпион и чемпион мира. 

В составе женской сборной Канады участник зимних Олимпийских игр  (олимпийские чемпионы) и  (заняли пятое место), участник шести  (дважды чемпионы). Шестикратный .

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : золото (2014).
 : золото (, ), серебро (), бронза ().
 : золото (, , , , , ), серебро (, , ), бронза (, , , ).
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Родители Дженнифер, отец Ларри и мать Кэрол, тоже были кёрлингистами, играли на провинциальных и национальных турнирах. Отец привёл Дженнифер в кёрлинг-клуб, где она начала тренироваться, в 11 лет.

Окончила университет Манитобы по специальностям: психология, экономика и право. В дальнейшем стала работать юристом, является корпоративным консультантом Национального Финансового Банка (National Bank Financial).

Замужем. Муж — Брент Лэинг, тоже знаменитый кёрлингист, чемпион Канады и мира; ранее долгое время играл в составе команды Гленна Ховарда, с сезона 2014—2015 в команде Кевина Кюи. У них есть дочь Изабелла (род. 2012).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Ice Gold: Canada's Curling Champions | Google Books

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Олимпийские чемпионы от Канады
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Выпускники Манитобского университета
Почётные доктора Манитобского университета